Сен-Нікола́-о-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 90 км на південний схід від Ам'єна, 15 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Нікола-о-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Нікола-о-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена